Asmodeus
2174 Asmodeus
William Asmodeus Zard

Desambiguação